Miejscowości w USA:
 Port Byron – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island
 Port Byron – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
Gminy w USA:
 Port Byron (ang. Port Byron Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island